Goodwood peut désigner :

Toponymes

Australie
 Goodwood, South Australia, Australie.
 Goodwood, Tasmanie, Australie.

Canada
Goodwood, Nova Scotia
Goodwood, Ontario
 Rivière Goodwood, un affluent de la rivière Caniapiscau (bassin hydrographique de la baie d'Ungava), dans le Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Nouvelle-Zélande
Goodwood, New Zealand, une communauté rurale près de Palmerston

Afrique du sud
 Goodwood, Afrique du Sud

Royaume-Uni
 Goodwood, Leicestershire, Angleterre
 Goodwood (Angleterre), un territoire du Sussex de l'Ouest, Angleterre - le site du célèbre circuit de course automobile.
 Usine de Goodwood, de Rolls-Royce Motor Cars
 Chichester/Goodwood Airport, Sussex de l'Ouest, Angleterre
 Goodwood Circuit, Sussex de l'Ouest, Angleterre
 Goodwood House, un manoir anglais de Sussex de l'Ouest, Angleterre
 Goodwood Racecourse, Sussex de l'Ouest, Angleterre
 Goodwood Cricket Club, Sussex de l'Ouest, Angleterre

États-Unis
Goodwood Plantation, Tallahassee (Floride), listé sur le NRHP en Floride.
Goodwood (Richmond, Massachusetts), listé dans le NRHP au Massachusetts

Automobiles

 le circuit de Goodwood, un circuit automobile
 le festival de vitesse de Goodwood, une course de côte

Autres

 l'opération Goodwood, une opération militaire de la Seconde Guerre mondiale